Patrimônio Mundial da UNESCO em Omã
Bat é um povoamento na Antiga Magan (actual Omã), que comerciou cobre e diorite com os sumérios. Era chamada Dilmun em variada literatura suméria, como por exemplo a Epopeia de Gilgamesh. Há um edificio circular de 20 metros de diâmetro de propósito desconhecido e vários túmulos.

Foi declarada Património Mundial da Unesco em 1988.

Referências 
 

Sítios arqueológicos de Omã